3 miejscowości w Polsce: 
 Bolesty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Olszanka 
 Bolesty – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski 
 Bolesty – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
1 jezioro w Polsce:
 Bolesty – jezioro w pow. suwalskim, w gm. Bakałarzewo.